El término Python 3 puede referirse a:

 RAFAEL Python. Misil aire-aire fabricado por la empresa armamentística estatal israelí RAFAEL Armament Development Authority.
 Python 3. Versión del lenguaje de programación Python.